Список лучших футболистов Азербайджанской футбольной Премьер-лиги начиная с сезона 1991 года. Победитель определяется путём голосования среди журналистов ведущих спортивных средств массовой информации Азербайджана. Право голоса имеют азербайджанские спортивные журналисты и футбольные специалисты. Лучший игрок выбирается по результатам второй половины прошедшего сезона и первой половины текущего сезона, по итогам календарного года.

История 
Первая награда была вручена по итогам первого чемпионата Азербайджана, прошедшем в 1991 году. За исключением 1995 года, премия вручается ежегодно. Первым обладателем награды был Самир Алекперов. Наибольшее количество раз (5) награду получал Рашад Садыхов (в 2004, 2005, 2010, 2013 и 2016 годах), следом за ним следует Самир Алекперов (3 раз, в 1991, 1992 и 1993 годах). Чаще всего обладателями приза становились игроки Бакинский футбольный клуб «Нефтчи» (11 раз) и Агдамский футбольный клуб «Карабах» (5 раз). Самым молодым игроком, получившим титул является Вагиф Джавадов (20 лет, 2009 год), а самым возрастным игроком — Махмуд Гурбанов (34 лет, 2007 год).

Победители по клубам

См. также 
 Список бомбардиров чемпионата Азербайджана по футболу
 Азербайджанская футбольная Премьер-лига
 Футболисты года в Азербайджане (АФФА)

Примечания

Ссылки 
  Player of the Year Awards — Azerbaijan 
 Официальный сайт федерации футбола Азербайджана (АФФА) 

Футбольные награды в Азербайджане
Чемпионат Азербайджана по футболу